Gentileschi puede referirse a:

 Orazio Gentileschi (1563-1639), un pintor italiano.
 Artemisia Gentileschi (1593-1653), hija de Orazio y famosa pintora del barroco.